Фінал Кубка УЄФА 1984—1985 — фінал чотирнадцятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став мадридський «Реал», що обіграв угорський клуб «Відеотон» із загальним рахунком 3-1 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 3–1 на користь «Реала».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1984-85 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1984-85 на сайті RSSSF 

1985 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 8 травня
Травень 1985
Секешфегервар